Michael Jebsen ist der Name folgender Personen:

* Michael Jebsen sen. (1835–1899), deutscher Kapitän, Schiffsreeder und Reichstagsabgeordneter
 Michael Jebsen jun. (1911–2000), deutscher Schiffsreeder

Siehe auch:
 Hans Michael Jebsen (* 1956), dänischer Schiffsreeder